František Kratochvíl ist der Name folgender Personen:

* František Kratochvíl (Politiker) (1857/1858–1932), tschechischer Politiker
 František Kratochvíl (Ringer) (1904–1995), tschechischer Ringer 
 František Kratochvíl (Geologe) (1910–1980), tschechischer Geologe 
 František Kratochvíl (Künstler) (* 1934), tschechischer Künstler, Schauspieler und Regisseur